4075 Sviridov – asteroide della fascia principale
 Georgij Vasil'evič Sviridov – compositore neo-romantico sovietico